Ру́сенквист () — шведская фамилия. Известные носители:

 Русенквист, Густав (1887—1961) — шведский гимнаст;
 Русенквист, Сусанна (род. 1967) — шведская гребчиха-байдарочница.